The Ware Case (1917), filme mudo britânico
 The Ware Case (1928), filme mudo britânico
 The Ware Case (1938), filme com Clive Brook e Jane Baxter

Desambiguações de cinema